Gosch steht für:

 Gosch Sylt, deutsches Gastronomie-Unternehmen

Gosch ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Gosch, deutscher Richter am Bundesfinanzhof
 Florian Gosch (* 1980), österreichischer Beachvolleyballspieler
 Franz Gosch (1884–1952), Direktor der Universitätsbibliothek Graz

 Jürgen Gosch (Unternehmer) (* 1941), deutscher Gastwirt, Fischhändler und Unternehmer
 Jürgen Gosch (1943–2009), deutscher Theaterregisseur
 Klaus-Dieter Gosch (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Klaus-Peter Gosch (* 1952), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Ghosh
 Gosche
 Gosh